Kutrzeba ist der Familienname folgender Personen:

 Stanisław Kutrzeba (1876–1946), polnischer Rechtshistoriker
 Tadeusz Kutrzeba (1885–1947), polnischer Soldat